Judson Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Judson Township (Minnesota)
 Judson Township (North Dakota)